Brommer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Brommer (* 1954), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Bruno Brommer (* 1951), deutscher Diplomat
 Ferdinand Brommer (1876–1947), deutscher Geistlicher und Professor für die höheren Studien
 Frank Brommer (1911–1993), deutscher Klassischer Archäologe
 Harald Brommer, deutscher Politiker, Bürgermeister von Itzehoe
 Hermann Brommer (1926–2012), Lehrer und Kunsthistoriker
 Jakob Brommer (um 1650–1711), deutscher Oberalter

 Sophia Brommer (* 1981), deutsche Opern-, Operetten-, Lied- und Oratoriensängerin in der Stimmlage Sopran
 Wolfgang Brommer, Mitbegründer und -inhaber von Waldkircher Orgelbau Jäger & Brommer

Siehe auch:
 Prommer